Nottelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Nottelmann (* 1962), deutscher Autor
 Enno Nottelmann (* 1976), deutscher politischer Beamter

 Hermann Nottelmann (1626–1674), deutscher Pädagoge